Il singolare del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gabriel Markus che ha battuto in finale Hernán Gumy 2-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Fernando Meligeni (secondo turno)
 Gabriel Markus (Campione)
 Mauricio Hadad (secondo turno)
 Jaime Oncins (primo turno)

 Patricio Arnold (semifinali)
 Tommy Ho (primo turno)
 João Cunha e Silva (primo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1994